El nombre Álvaro Rico puede referirse a las siguientes personas:

Álvaro Rico Fernández (1953-), doctor en filosofía, docente e investigador uruguayo.
Álvaro Rico Ladera (1996-), actor español.